

Geografia 
 Raat – frazione del comune svizzero di Stadel nel Canton Zurigo
 Raat-Schüpfheim – comune svizzero storico del Canton Zurigo

Altro 
 Aaj Ki Raat – singolo dei cantanti indiani Alisha Chinai, Mahalakshmi Iyer e Sonu Nigam
 Bheegi Raat – film del 1965 diretto da Kalidas